«Beerbongs & Bentleys» — второй студийный альбом американского рэпера Post Malone. Он был выпущен 27 апреля 2018 года на лейбле Republic Records.
Записан при участии Swae Lee, 21 Savage, Ty Dolla Sign, Nicki Minaj, G-Eazy и YG. Среди продюсеров были Louis Bell и Frank Dukes, а также London on da Track, Andrew Watt, Tank God, Twice as Nice, Teddy Walton, Scott Storch и PartyNextDoor и другие. С альбома вышло пять успешных синглов: «Rockstar», «Candy Paint», «Psycho», «Ball for Me» и «Better Now», из которых «Rockstar» и «Psycho» достигли 1-го места в Billboard Hot 100.

Оценки критиков 
После выхода Beerbongs & Bentleys получил смешанные и неоднозначные отзывы критиков (по Metacritic диск набрал лишь 51 из 100 баллов): The Guardian, NME, Billboard, AllMusic, Pitchfork, Exclaim!, Sputnikmusic.

Итоговые списки

Награды и номинации

Коммерческий успех 
Beerbongs & Bentleys дебютировал с первой строчки Billboard 200, продав 461,000 копий, из которых 153 000 составляют чистые продажи альбома. Во вторую неделю Beerbongs & Bentleys добавил ещё 193,000 единиц тиража (включая 24,000 чистых продаж), повысив суммарный тираж до 663,000 единиц. Оставаясь на первом месте в третью неделю релиза добавил ещё 147,000 единиц тиража (включая 18,000 чистых продаж).

13 марта 2019 года Beerbongs & Bentleys получил 3-кр. платиновую сертификацию Recording Industry Association of America (RIAA) за комбинированный тираж, включая продажи альбома, стриминг и продажи треков в сумме 3 млн единиц в США.

12 мая 2018 года побил рекорд для наибольшего числа одновременно находящихся в top-20 песен Billboard Hot 100. Диск Малоуна дал 9 треков в двадцатку, а прошлый рекорд был равен шести песням в top-20 (Hot 100), поставленный The Beatles и J. Cole. The Beatles удерживали свой исторический рекорд 54 года, начиная с 11 апреля и следующую неделю с 18 апреля 1964 года. Рэпер J. Cole повторил этот рекорд 5 мая 2018. Малоун также побил рекорд по числу одновременно находящихся синглов в лучшей сороковке top-40 (Hot 100): 14.

В Великобритании Beerbongs & Bentleys дебютировал на первом месте с тиражом 46,000 альбомных эквивалентных единиц (с 35,000 единицами по стримингу, дав Post Malone третий результат первой недели в истории Великобритании всех времён).

В 2018 Beerbongs & Bentleys стал третьим самым популярным альбомом года Billboard 200.

К декабрю 2018 года, Beerbongs & Bentleys имел тираж более 3,046,000 альбомных эквивалентных единиц в США, включая 343,000 чистых продаж.

Список композиций 
По данным сайта Malone, а также Tidal и BMI.

Замечания
  [a] означает сопродюсера
  [b] означает дополнительный продюсер
  [c] неуказанный соавтор
 «Rockstar» стилизовано мелкими буквами
 «Takin' Shots» с бэк-вокалом от PartyNextDoor
 «Stay» с бэк-вокалом от Andrew Watt

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Republic Records
Поп-альбомы
Хип-хоп-альбомы США
Лауреаты премии «Джуно»
Альбомы Post Malone
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом
Альбомы, спродюсированные London on da Track
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы, спродюсированные Фрэнком Дюксом